

Pasquale 
 Giuseppe Antonio Pasquale (1820-1893), botaniste napolitain et patriote, auteur du Catalogo del Real orto botanicao di Napoli (1867)
 Eli Pasquale (1960-2019), joueur canadien de basket-ball
 Giovanni Pasquale (1982-), footballeur italien
 Steven Pasquale (1976-), acteur américain

De Pasquale 
 Frédéric de Pasquale (1931-2001), acteur français
 Joseph de Pasquale (1919-2015), altiste américain

Di Pasquale 
 Arnaud Di Pasquale (1979-), joueur de tennis français
 James Di Pasquale (1941-), compositeur américain

Homonymie de patronyme italien